Borda ima više značenja:
 Borda, Catanzaro
 Borda, Savona